Томас «Том» Джонс (; 7 ноября 1964 года, Олдершот Англия) — английский футболист и тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник «Челси». За свою карьеру выступал за ряд английских клубов, в числе которых были «Суиндон Таун» и «Рединг». В сезоне 1987/88 Джонс играл в шотладском Премьер дивизионе за «Абердин». Вместе с ним хавбек доходил до финала Кубка лиги. Завершил карьеру футболиста в 2004 году.

Карьера тренера 
Еще Будучи игроком, Том Джонс работал с юношами «Суиндон Тауна». В 2004 году он стал ассистентом Иана Портерфильда в корейском «Пусан Ай Парке». Ранее Джонс играл под руководством этого британского специалиста в «Абердине». В 2006 году Портерфильд взял его в штаб сборной Армении в качестве тренера по физподготовке. В сентябре 2007 года после смерти Портерфильда, Джонс остался в расположении национальной команды. Некоторое время он вместе с Варданом Минасяном руководил сборной, но в ноябре англичанин покинул Армению.

В последние годы специалист работал помощником главного тренера в клубах низших лиг «Суиндон Супермарин» и «Чиппенхэм Таун».

Достижения 
  Финалист Кубка шотландской лиги (1): 1987/88.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Фарнборо Таун»
Игроки ФК «Уэймут»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Уокинг»
Игроки ФК «Форест Грин Роверс»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры сборной Армении по футболу